Tumucumaque bezeichnet:
 den Nationalpark Tumucumaque in Brasilien
 den Codenamen einer Firefox-Version, siehe Versionsgeschichte von Mozilla Firefox